Ири́на Ковалёва:

 Ковалёва, Ирина Андреевна (род. 1992) — российская сноубордистка.
 Ковалёва, Ирина Владимировна (род. 1964) — российская поэтесса, писатель и переводчик, публицист.
 Ковалёва, Ирина Игоревна (1961—2007) — российский филолог, переводчик и поэт.